Alizée Dufraisse (1987-), grimpeuse et perchiste française
Aimable Gilbert Dufraisse Duchey (1756-1807) député de la sénéchaussée de Riom aux états généraux

André Dufraisse (1918-1994), homme politique
André Dufraisse (1926-) coureur français de cyclo-cross
Charles Dufraisse (1885-1969), chimiste français.
Marc Dufraisse (1811-1876), homme politique
Michel Joseph Dufraisse (1728-1802) jésuite, évêque constitutionnel du Cher